Petr Mareš (atleta)
 Petr Mareš (piłkarz) (* 1991)
 Petr Mareš (hokeista) (* 1979)
 Petr Mareš (polityk) (* 1953)
 Petr Mareš (socjolog) (* 1947)
 Petr Mareš (językoznawca) (* 1954)